Un cierto número de ciudades cuenta con un edificio llamado Old City Hall:

Old City Hall, en Toronto.
Old City Hall, en Ottawa.
Old City Hall, en Boston.
Old City Hall, en Richmond (Virginia).